S40 steht für:
 HMS Upholder (S40), Langstrecken-Jagd-U-Boot der Victoria-Klasse der Royal Navy Großbritanniens
 Volvo S40, zwei PKW-Baureihen 
 Nokia Series 40, ein Handy-Betriebssystem
 Franz-Josefs-Bahn (S40), eine S-Bahn-Linie zwischen Wien und St. Pölten

S-40 steht für:
 Sikorsky S-40, ein viermotoriges Flugboot der 1930er Jahre

Abkürzung